Польське повстання 1863—1864
 Січневе повстання 1918
 Січневе повстання 1958 року у Венесуелі